Карл Вильге́льм Ра́йнмут (, 4 апреля 1892 года, Гейдельберг — 6 мая 1979 года) — немецкий астроном. Открыл 395 астероидов, 2 кометы. В его честь назван астероид № 1111.

Астероид (909) Улла, открытый в 1919 году, Карл Райнмут назвал в честь Урсулы Аренс, дочери семьи друзей учёного, которые оказывали материальную помощь обсерватории Кёнигштуль, где он работал. В честь этой семьи назван также астероид (950) Аренса, открытый в 1921 году.

Астероиды (954) Ли и , открытые в 1921 году, астроном назвал в честь своей жены Лины Альстеды Райнмут, а астероид (956) Элиза, открытый в том же году, назвал в честь своей матери.

Открытые астероиды 
Всего 395 астероидов:

Примечания 

Астрономы Германии
Астрономы по алфавиту
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет